De West-Duitse voetbalbond (Duits: Westdeutscher Spiel-Verband) was een regionale voetbalbond in het Duitse Keizerrijk en opvolger Weimarrepubliek.

In de competitie speelden clubs uit de Rijnprovincie, Westfalen, Lippe en het noorden van Hessen-Nassau.

De bond werd opgericht op 23 oktober 1898 als Rheinische Spiel-Verband. Op 21 november 1900 werd de naam gewijzigd in Rheinisch-Westfälischer Spiel-Verband en op 12 mei 1907 uiteindelijk in de Westdeutscher Spiel-Verband.

Nadat de NSDAP aan de macht kwam in 1933 werden alle regionale voetbalbonden ontbonden.

Overzicht
Clubs in het vet werden ook Duits landskampioen.

 1 Vanaf 1950 werd München-Gladbach als Mönchengladbach geschreven.
 2 Vanaf 1920 werd Cöln als Köln geschreven.
 3 Vanaf 1926 Cassel als Kassel geschreven.
 4 Geen officieel kampioenschap.

Seizoenen eerste klasse
Hieronder overzicht van de jaren eerste klasse gecombineerd over de verschillende kampioenschappen. Tussen 1914 en 1919 vond er geen eindronde plaats en waren de kampioenschappen erg regionaal verdeeld en zijn niet alle resultaten bekend, deze seizoen zijn niet opgenomen in de tabel. Sommige clubs lijken twee keer in het overzicht te staan, indien een club fuseerde en daarbij een andere naam aannam wordt de oorspronkelijke club apart weergegeven. Köln, Kleve, Kassel en Krefeld werden tot respectievelijk 1919, 1929, 1926 en 1929 met een C geschreven, desgevallend de clubs na deze datum niet meer in de hoogste klasse speelden wordt deze ook met een C geschreven. Mönchengladbach werd tot 1933 als München-Gladbach geschreven. Vele clubs waren tussen 1919 en 1924 onderdeel van een grotere sportvereniging en speelden onder een andere naam. 

	

 
Geschiedenis van Noordrijn-Westfalen
Geschiedenis van Rijnland-Palts
Geschiedenis van Hessen